Darío Bottinelli, né le 26 décembre 1986 à Buenos Aires, est un footballeur argentin évoluant au club brésilien du Coritiba. Il est le jeune frère de Jonathan Bottinelli.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Avec San Lorenzo :
 Champion d'Argentine (Clausura) en 2007.

 Avec Universidad Católica :
 Champion du Chili en 2010.

 Avec Flamengo :
 Champion de Rio de Janeiro en 2011.
 Vainqueur de la Coupe Guanabara en 2011.
 Vainqueur de la Coupe Rio en 2011.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Buenos Aires
Naissance en décembre 1986
Footballeur italo-argentin
Joueur du San Lorenzo de Almagro
Joueur du Racing Club
Joueur de l'Universidad Católica
Joueur du Deportivo Toluca
Joueur de l'Atlas FC
Joueur du Clube de Regatas do Flamengo
Joueur du Coritiba Foot Ball Club
Joueur du Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
Joueur de l'América de Cali
Joueur de l'Audax Italiano
Joueur du Club Atlético Unión